Heteropiidae är en familj av svampdjur som beskrevs av Arthur Dendy 1893. Heteropiidae ingår i ordningen Leucosolenida, klassen kalksvampar, fylumet svampdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Heteropiidae 58 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kalksvampar
Heteropiidae